Фоміних — російське прізвище.

Персоналії 
 Фоміних Євген Іванович (1906—1977) — радянський військовик, генерал-лейтенант танкових військ (27.06.1945). Герой Радянського Союзу (29.05.1945).
 Фоміних Неллі Василівна — радянська баскетболістка, чемпіон світу.
 Фоміних Світлана Григорівна (1940—2009) — український хоровий диригент, заслужений працівник культури УРСР (1987), повний кавалер ордена «За заслуги».

Російські прізвища